Die 148. Division sind folgende militärische Einheiten auf Ebene der Division:

Infanterie-Divisionen 
  148. Infanterie-Division (Wehrmacht)
  148. Reserve-Division (Wehrmacht)
  148. Division (Volksrepublik China)
  148. Division (Japanisches Kaiserreich)

Liste militärischer Divisionen nach Nummern